Куликовский — посёлок в Нагайбакском районе Челябинской области. Входит в состав Куликовского сельского поселения.

Поселок основан в 1842 как военнское поселение № 31 ОКВ в Новолинейном районе. Назван в честь Куликовской битвы (8 сентября 1380)

География 
Расположен в восточной части района, на берегу реки Темир-Зингейки. Расстояние до районного центра, Фершампенуаз, 28 км.

Население 

(в 1873 — 1066, в 1889 - 1282, в 1900 - 1532, в 1926 - 2219, в 1938 — 622, в 1961 — 573, в 1970 - 749, в 1983 — 430, в 1995 — 383)

Улицы 
Улица 40 лет Октября
Улица 40 лет Победы
Колхозный переулок
Кооперативный переулок
Набережная улица
Первомайская улица
Советская улица
Центральная улица
Степной переулок

Примечания 

Населённые пункты Нагайбакского района